Пе́льтцер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Пельтцер, Александр Иванович (1906—1975) — советский конструктор спортивных автомобилей и автогонщик, обладатель рекорда скорости СССР.
 Пельтцер, Иван Романович (Иоганн Робертович; 1871—1959) — российский и советский актёр и режиссёр театра и кино.
 Пельтцер, Наполеон (1802—1889) — русский предприниматель.
 Пельтцер, Отто (1900—1970) — немецкий легкоатлет.
 Пельтцер, Татьяна Ивановна (1904—1992) — советская актриса театра и кино.

Примечания